Marrs ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Marrs (* 1970), US-amerikanische Filmproduzentin
 Jim Marrs (1943–2017), US-amerikanischer Sachbuchautor und Verschwörungstheoretiker
 Lee Marrs (* 1945), US-amerikanische Comiczeichnerin
 Margaret Marrs (* 1929), britische Mathematikerin und Computerprogrammiererin

Siehe auch:

 M/A/R/R/S, britisches House-Musikprojekt aus dem Jahre 1987
 Mars (Begriffsklärung)